Sin-per’u-ukin (akad. Sîn-per’u-ukin, w transliteracji z pisma klinowego zapisywane md30-NUNUZ-GIN-in; tłum. „Sin ustanowił potomstwo”) – asyryjski książę, syn Asarhaddona (681-669 p.n.e.), brat Aszurbanipala (669-627? p.n.e.).

Wzmiankowany jest w pięciu listach egzorcysty Adad-szumu-usura do króla Asarhaddona. W pierwszym z nich imię Sin-per’u-ukin wymieniane jest w nieznanym z powodu uszkodzenia tekstu kontekście. W drugim Adad-szumu-usur odpowiada pozytywnie na zapytanie króla, czy jego syn Aszur-mukin-pale’a powinien złożyć mu wizytę i czy jego brat Sin-per’u-ukin powinien mu towarzyszyć. W trzecim liście Aszur-mukin-pale’a i Sin-per’u-ukin również wzmiankowani są razem. W czwartym Adad-szumu-usur odpowiada królowi, iż zbada stan zdrowia Sin-per’u-ukina i dwóch innych osób przebywających w Nowym Pałacu. W ostatnim liście Adad-szumu-usur informuje króla, iż jego synowie Aszurbanipal, Szamasz-szuma-ukin, Aszur-etel-szame-erseti-muballissu i Sin-per’u-ukin mają się bardzo dobrze.

Przypisy

Bibliografia 
 Radner K., Aššur-mukīn-palē'a, w: Radner K. (red.), The Prosopography of the Neo-Assyrian Empire, t. 1/I (A), 1998, s. 197-198.

Asyryjscy książęta